Станция была открыта 24 июня 1933 года в ходе продления IND Eighth Avenue Line в Бруклин, под Ист-Ривер. Имеет одну островную платформу, расположенную на двухпутном участке линии. Два выхода расположены с обоих концов платформ. Южный выход ведёт к Кадман-Плаза, в Бруклин-Хайтс. Северный выход приводит к Адамс-стрит, рядом располагается центральный суд Федерального округа Восточного Нью-Йорка.

Так как станция расположена на большой глубине (20 м), то доступ к ней обеспечивают эскалаторы, а не обычные лестницы. Лифтами не снабжена. Тоннели имеют круглую форму. Станция была открыта уже на действующей линии, открытой на 4 месяца раньше. Открытие было отложено из-за неготовности эскалаторов.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — High Street/Brooklyn Bridge
 Station Reporter — A Lefferts
 Station Reporter — A Rockaway
 Station Reporter — C Train
 The Subway Nut — High Street — Brooklyn Bridge Pictures 
 Adams Street, west of Brooklyn Bridge Approach from Google Maps Street View
 Adams Street, east of Brooklyn Bridge Approach from Google Maps Street View